

Patronyme 

 Léonard Bandy de Lachaud (1729-1803), marchand et un homme politique français ;
 Charles Lachaud (1817-1882), avocat français ;
 Joseph Lachaud de Loqueyssie (1848-1896), député français ;
 Édouard Lachaud (1857-1923), homme politique français ;
 Jean Lachaud (1889-1952), peintre, graveur, céramiste et décorateur français ;
 Jacques Lachaud (1893-1973), architecte français ;
 Christian Lachaud (1952-), escrimeur handisport français ;
 Yvan Lachaud (1954-), homme politique français ;
 Jean-Marc Lachaud (1956-), philosophe français ;
 Denis Lachaud (1964-), auteur, metteur en scène et comédien français ;
 Jean-François Lachaud (1968-), joueur français de scrabble ;
 Martin Lachaud (1974-), skieur de vitesse français ;
 Maxime Lachaud (1975-), écrivain français et journaliste du mouvement gothique ;
 Bastien Lachaud (1980-), homme politique français ;
 Noémie Lachaud (1992-), joueuse française de handball.

Toponyme 

 Lachaud, gare ferroviaire française de la Haute-Loire.